Gentse Floraliën; een vierjaarlijkse bloemen- en plantententoonstelling in Gent
 Antwerpse Floraliën; een gelijkaardige tentoonstelling in Antwerpen als randanimatie bij de Olympische Zomerspelen 1920

Zie ook 
Floriade (doorverwijspagina)